Джек Уэйн Сикма (; род. 14 ноября 1955 года в Канкаки, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2019 года. Чемпион НБА 1979 года в составе «Сиэтл Суперсоникс» и 7-кратный участник Матча всех звезд.

Ранние годы 
Сикма родился в Канкаки, штат Иллинойс, в семье Грейс и Кларенса Сикмы и учился в средней школе Святой Анны в городе Сент-Энн, штат Иллинойс. В детстве он жил в сельской местности Уичерт, штат Иллинойс. Первые три года в средней школе Сикма был защитником, но затем благодаря скачку роста к выпускному сезону его рост достиг 6 футов 10 дюймов. В 1974 году Сикма и его команда St. Anne High School Cardinals заняли четвертое место в баскетбольном турнире для мальчиков класса А Ассоциации средних школ штата Иллинойс (IHSA). Он набрал 100 очков в четырех играх турнира.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Уэслианском университете Иллинойса, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команду «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. В сезоне 1978/1979 годов Сикма стал чемпионом НБА в составе Сиэтла. Семь раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979—1985). Один раз включался в 1-ую сборную новичков НБА (1978), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1982). За ним в «Суперсоникс» закреплён номер 43. Всего за карьеру в НБА сыграл 1107 игр, в которых набрал 17 287 очков (в среднем 15,6 за игру), сделал 10 816 подборов, 3488 передач, 1162 перехвата и 1048 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Уэслианского университета Иллинойса